Der Name Möseler kann Bezug nehmen auf:

 Karl Heinrich Möseler Verlag, deutscher Musikverlag
 Großer Möseler, Berg in den Zillertaler Alpen